

Жанажольський сільський округ — адміністративна одиниця, Байганинський район, Актюбинська область
 Жанажольський сільський округ — адміністративна одиниця, Баянаульський район, Павлодарська область
 Жанажольський сільський округ — адміністративна одиниця, Жангалинський район, Західноказахстанська область
 Жанажольський сільський округ — адміністративна одиниця, Казталовський район, Західно-Казахстанська область
 Жанажольський сільський округ — адміністративна одиниця, Кармакшинський район, Кизилординська область
 Жанажольський сільський округ — адміністративна одиниця, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жанажольський сільський округ — адміністративна одиниця, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область
 Жанажольський сільський округ — адміністративна одиниця, Шуський район, Жамбильська область